Lince - gênero de felinos (Lynx)
Ou ainda:
 Lynx (constelação) - também chamada de "Lince"
 Lince (distrito) - no Peru
 Lince (DC Comics) - personagem dos quadrinhos
 Lince Negra - personagem dos quadrinhos

Veja também 
 Pacto Ibérico para o Lince

Desambiguações de topônimos